Чупринин — русская фамилия; имеет женскую форму Чупринина.
 Чупринин, Кирилл (род. 1975) — украинский легкоатлет, метатель диска.
 Чупринин, Сергей Иванович (род. 1947) — российский литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей СССР.
 Чупринина, Екатерина Николаевна (более известна как Катя Лель; род. 1974) — российская эстрадная певица, композитор.

См. также 
 Чуприна